Stanovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde im Okres Karlovy Vary, siehe Stanovice u Karlových Var
Gemeinde im Okres Trutnov, siehe Stanovice u Kuksu
Stanovice, Ortsteil von Nová Cerekev, Okres Pelhřimov

Nové Stanovice, Ortsteil von Stanovice u Karlových Var, Okres Karlovy Vary

Siehe auch:
 Stanowitz